Esistono più comuni francesi con questo nome

Villegats – Charente
Villegats – Eure